Willeg ist der Familienname von:

 Heinz Willeg (1918–1991), deutscher Filmproduzent
 Renate Willeg, deutsche Filmeditorin